La saison 1977-1978 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, le Panathinaikos a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. 

À l'issue de la saison, l'AEK Athènes termine en tête du championnat et remporte pour la  de son histoire le titre de champion de Grèce.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1978-79. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1978-79. Enfin, les clubs classés  et  à l'issue de la saison se qualifient pour la Coupe UEFA 1978-1979 (Si le vainqueur de la Coupe finit à une de ces deux places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 PAE Veroia a reçu une pénalité de 10 points pour avoir tenté de truquer le match face à Egaleo FC, lors de la .

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Championnat de Grèce de football
Grèce
Grèce
1977 en Grèce
1978 en Grèce